Аме́рика — часть света, объединяющая два материка, Северную и Южную Америки, а также близлежащие острова (включая Гренландию). Единый континент в четырёх- и пятиконтинентальных моделях, а также в одной из двух шестиконтинентальных моделей.

Также называется Новым Светом. Обычно в этой части света выделяют Северную Америку (США, Канаду, Мексику и острова к востоку от них), Южную Америку (страны материка Южная Америка), Центральную Америку (страны североамериканского континента на юг от Мексики) и Карибский бассейн (государства и колонии на островах Карибского моря, раньше этот регион называли Вест-Индия).

В культурном, лингвистическом и историко-политическом плане выделяют также Латинскую Америку (материковые испаноязычные, португалоязычные и франкоязычные страны); англоязычные страны региона (в первую очередь США и Канаду, исключая Квебек, а также территории Британской Вест-Индии) называют Англо-Америкой.

Для классификации 36 государств и 17 зависимых территорий Америки пользуются принятой ООН систематизацией по географическому и лингвистическому принципу.

Слово «Америка» нередко употребляется как синоним одного из государств этой части света — Соединённые Штаты Америки («американский» — значит произведённый в США, находящийся в США и т. д.), а выражение «открыть Америку» часто означает «сообщить давно всем известную и очевидную информацию».

Общая площадь Америки составляет 42 549 000 км², что на 4,5% меньше территории Азии и делает её второй по величине частью света. Крупнейшими по территории государствами являются Канада (9 984 670 км²), США (9 147 593 км²) и Бразилия (8 515 767 км²). Общая численность населения составлет свыше 953 млн жителей, что делает Америку третьей по населению частью света после Азии и Африки. Крупнейшими по населению государствами являются Соединённые Штаты Америки (333 449 281 чел.) и Бразилия (207 353 391 чел.).

Название 

Есть версия, что Америка названа по имени Америго Веспуччи, флорентийского путешественника. Он, в свою очередь, был крещён в честь Святого Эмерика. Однако мнения расходятся и не существует единого мнения на эту тему.

Есть ещё одна версия, которая объясняет происхождение названия: Америка получила своё название по имени Ричарда Америке, зажиточного купца из Бристоля, который финансировал вторую трансатлантическую экспедицию Джона Кабота. Кабот достиг берегов Лабрадора в 1497 году (на два года раньше Веспуччи) и назвал новооткрытые земли в честь главного спонсора экспедиции.

Название на русском языке 
Хронограф «Хроника всего света» Марцина Бельского (1554), рукописно переведённый на русский язык в 1584 году, содержит первую на этом языке ссылку на путешествие итальянца по рождению из «Еновы» (Генуи) Колумбуса и первое употребление слова «Америка» как названия «великого острова», открытого во время путешествия неким «ишпаном» по имени «Алберикус веспузиус». Полностью запись в «Хронике всего света» гласит: «О походе амъмерикуса Веспуцыа: Амъмерикус прозван именем от великого острова амъмерика, атот остров мошно прозвать за четвёртую часть света: а нашёл тот остров аммерикус веспуцыа».

Геологическая история 
Первоначально Южная (западная Гондвана) и Северная Америка (западная Лавразия) представляли собой различные континенты, которые объединились только 8 миллионов лет назад в районе Панамы.

История 
Америка была впервые заселена людьми из Азии где-то в промежутке между 42 и 14 тыс. лет назад (см. Заселение Америки).
Волна миграции эскимосов / инуитов за несколько тысячелетий до н. э. была последней из числа коренных американских народов (по сложившейся традиции они, за исключением эскимосов и алеутов, носили данное им европейцам ошибочное название американских индейцев).

Первыми европейцами, о пребывании которых в Америке нам достоверно известно, были мореплаватели-викинги во главе с Лейфом Эрикссоном. Впрочем, открытие Америки традиционно датировали эпохой Великих географических открытий — 1492 годом, когда экспедиция Христофора Колумба достигла островов Вест-Индии. Европейская колонизация Америки привела к уничтожению ряда доколумбовых цивилизаций, демографической катастрофе индейцев Америки, массовой эмиграции из Старого Света и завозу африканских рабов. В результате открытий и завоеваний различные территории в Америке были разделены между европейскими державами — Испанией, Португалией, Англией, Францией, Нидерландами и Россией.

Ныне подавляющее большинство американских стран являются суверенными государствами. Главными вехами в деколонизации были Война за независимость США 1776—1783 годов, Гаитянская революция 1791—1803 годов, Война за независимость испанских колоний в Америке под началом Симона Боливара 1810—1826 годов и война за независимость Кубы 1895—1898 годов.

Северная Америка

Североамериканские зависимые территории 
  (владение Великобритании)
  (расширенная автономия Дании)
  (владение Франции)
 Клиппертон (владение Франции)

Центральная Америка

Карибский бассейн

Колонии и зависимые территории Карибского бассейна 
  (владение Великобритании)
  (владение Нидерландов)
  (владение Нидерландов)
  (владение Великобритании)
  (владение США)
  (владение Франции)
  (владение Нидерландов)
  (владение Франции)
  (владение Великобритании)
  (владение Великобритании)
  (владение США)
  (владение Нидерландов)
  (владение Франции)
  (владение Франции)
  (владение Нидерландов)
  (владение Нидерландов)
  (владение Великобритании)

Южная Америка

Южноамериканские зависимые территории 
  (владение Франции)
  (владение Великобритании)
  (владение Великобритании)

Международные организации 
 Организация американских государств
 Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна
 АЛБА (альянс)
 Амазонский пакт
 Андское сообщество
 Карибское сообщество
 Латиноамериканская ассоциация интеграции
 Меркосур
 Организация Восточно-карибских государств
 Панамериканский союз
 Тихоокеанский альянс
 Группа Рио
 Союз южноамериканских наций

Примечания 

Географические эпонимы

Литература 
 Ашкинази Л. А., Гайнер М. Л. Америка без комплексов: Социологические этюды, 2010
 Геевский И. А., Сетунский Н. К. Американская мозаика. М.: Политиздат, 1995. — 445 с., ил. — ISBN 5-250-01193-4

Ссылки 

 Описание расположения микрогеографических (континентальных) регионов, географических подрегионов, и отдельных экономик и других групп на официальном сайте ООН

 
Части света
Наименования континентов